Аргумент Экманна — Хилтона — теорема о паре унитальных магм, одна из которых является гомоморфизмом для другой. В таком случае простое рассуждение показывает, что структуры магм совпадают и, более того, они является коммутативным моноидом. Назван в честь Экманна и Хилтона, использовавших его в своей статье 1962 года.

Наиболее известное приложение этой теоремы — доказательство того факта, что гомотопические группы любой топологической группы  абелевы.
Например, для доказательства коммутативности  достаточно рассмотреть произведение петель, индуцированное групповым умножением в  и воспользоваться аргументом Экманна — Хилтона.

Формулировка и доказательство теоремы 

Заметим, что единицы рассматриваемых магм совпадают:
.
 
Далее, пусть .
Тогда . Таким образом,  и  совпадают и являются коммутативными.

Наконец, проверим ассоциативность: .

Литература 
 John Baez: Eckmann-Hilton principle (week 89)
 John Baez: Eckmann-Hilton principle (week 100)
 .
 .
 .
 .
 
 Murray Bremner and Sara Madariaga. (2014) Permutation of elements in double semigroups

Алгебраическая топология
Теория категорий
Теоремы общей алгебры